Southport heißen folgende geographische Objekte:

Städte, Gemeinden:
 Southport, Stadt in Merseyside, England, Vereinigtes Königreich
 Southport (Australien), Stadt in Queensland, Australien
weitere Orte:
 Southport (Tasmanien) in Tasmanien, Australien
 Southport (Northern Territory) in Northern Territory, Australien
 Southport (Südafrika)
 Southport (Connecticut), USA 
 Southport (Illinois), Peoria County, Illinois, USA
 Southport (Indiana), USA
 Southport (Maine), USA
 Southport (New York), USA
 Southport (North Carolina), USA
sowie:
 Southport (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Kenosha, Stadt in Wisconsin, USA (alter Name)